Rote Laterne steht für:

 Zugschlusssignal, Rücklicht(er) am letzten Fahrzeug eines Eisenbahnzugs
 Lanterne Rouge, inoffizielle Auszeichnung für den Letztplatzierten der Tour de France
 Rote Laterne, letzter Platz in einer Rangfolge, siehe Liste deutscher Redewendungen #R
 Rote Laterne am Eingang eines Bordells, siehe Rotlicht (Prostitution)

Rote Laterne steht als Titel für:

 Rote Laterne (1991), chinesischer Spielfilm
 Rote Laterne (2015), Oper von Christian Jost
 Rote Laterne (Heftromanserie), deutsche Heftromanserie aus dem Prostituiertenmilieu

Siehe auch:

 Endstation Rote Laterne, deutscher Spielfilm (1960) 
 Die Legende der roten Laterne (oft auch: Die rote Laterne), chinesische Modelloper (1964)